Amerikai Egyesült Államok
 Corinth (Bullock megye, Alabama)
 Corinth (Clay megye, Alabama)
 Corinth (Cullman megye, Alabama)
 Corinth (déli, Randolph megye, Alabama)
 Corinth (északi, Randolph megye, Alabama)
 Corinth (Walker megye, Alabama)
 Corinth (Winston megye, Alabama)
 Corinth (Georgia)
 Corinth (Sumter megye, Georgia)
 Corinth (Walker megye, Georgia)
 Görögország
 Korinthosz, angolul